Coraciimorphae é um clado de aves de rapina que reúne a ordem Coliiformes e o clado Eucavitaves (um grande grupo de aves que inclui pica-paus, guarda-rios e surucuás). O nome, porém, foi cunhado na década de 1990 por Sibley e Ahlquist com base em seus estudos de hibridização de DNA-DNA realizados no final dos anos 1970 e durante toda a década de 1980.

Neognatas